Пётр Швецов:
 Швецов, Пётр Михайлович (род. 1970) — российский художник.
 Швецов, Пётр Филимонович (1910—1992) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР.